In Battle There Is No Law () — дебютный студийный альбом британский группы Bolt Thrower. Он был выпущен на лейбле Vinyl Solution в 1988 году, впоследствии переиздавался с другой обложкой в 1992 году, и вновь был переиздан в 2005 году с первоначальной обложкой.

Впоследствии с этим же названием немецкая металкор-группа Heaven Shall Burn выпустила свой дебютный EP в знак большого уважения к группе Bolt Thrower в 1998 году. Вместе с тем Allmusic, назвавшая Bolt Thrower самой стойкой и последовательной дэт-метал группой Великобритании, крайне критически оценила альбом, присвоив ему всего 2 звёзды из пяти возможных. Для альбома характерно более сырое и менее металлическое звучание, чем в последующих альбомах группы, и в альбоме выражено влияние краст-панка, приближенного к грайндкору.

Список композиций 
 Все песни были написаны группой Bolt Thrower

Участники 
 Карл Уиллетс — вокал
 Гэвин Уорден — гитара
 Барри Томпсон — гитара
 Эндри Уэйл — барабаны
 Джо Бенч — бас-гитара

Продюсирование 
 Эндри Фрайер — продюсирование
 Алан Скотт — микс
 Пауэль Мкхал — основная обложка
 Джим — вторая обложка (альбом 1992 года)

Примечания 

Дебютные альбомы 1988 года
Альбомы грайндкора
Альбомы Bolt Thrower